Ideguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Ideguchi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Masaaki Ideguchi (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Ideguchi (* 1996), japanischer Fußballspieler